Бернабеи () — фамилия. Известные носители:
 Алехандро Бернабеи (род. 2000) — аргентинский футболист.
 Эрколе Бернабеи (род. около 1622—1687) — итальянский композитор, капельмейстер, дирижёр, органист.